Tennis op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999 (mannen)
 Tennis op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999 (vrouwen)